Four Corners (engleski za četiri kuta) može značiti:

 Four Corners (SAD), područje u SAD-u gdje se dodiruju granice saveznih država Arizona, Colorado, Novi Meksiko i Utah ;
 Four Corners (Kanada), područje u Kanadi gdje se dodiruju granice pokrajina i teritorija Manitoba, Nunavut, Saskatchewan i Sjeverozapadnih teritorija ; 
 Four Corners (serija), australska televizijska serija
 Four Corners (film), film Jamesa Benninga (1997.)
 Four Corners (Montana), područje popisa stanovništva u Montani
 Four Corners, Wyoming, grad Wyoming
 Four Corners (Oregon), područje popisa stanovništva u Oregonu
 Four Corners (Teksas), područje popisa stanovništva u Teksasu
 Four Corners (Ontario), stambena zona u predgrađu Georgetowna, Ontario